Ligota Mała ist der Name folgender Orte in Polen:

 Ligota Mała (Niemcza) im Powiat Dzierżoniowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ligota Mała (Oleśnica) im Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ligota Mała, polnischer Name von Klein Ellguth im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Opole